Aarão, "o velho" foi um famoso cabalista. Seu único escrito intitula-se Epistola ratíonum, um compêndio que procura fundamentar o texto hebreu.

Referências gerais 
 .
 Grande História Universal Ediclube, 2006.
 Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.
 Nova Enciclopédia Portuguesa, Ed. Publicações Ediclube, 1996.

Cabalistas judeus